La paroisse Saint-Gérard du Toulois Nord est l'une des cinq paroisses du secteur pastoral de Toulois et des 55 paroisses du diocèse de Nancy-Toul.

Hagiotoponymie de la paroisse 

La paroisse Saint-Gérard du Toulois Nord tient son nom de Saint-Gérard,  évêque de Toul (963 à 994), canonisé en 1051, et de sa position géographique, au nord de la ville de Toul.

Organisation de la paroisse 

La paroisse s'étend sur 33 communes. Son siège est la maison paroissiale à Royaumeix, située rue Pasteur. Le culte est célébré, par roulement, dans une des 33 églises de la paroisse.

Personnel pastoral de la paroisse 

La paroisse est desservie par trois curés in solidum, jouissant des pleins pouvoirs d'ordre et de juridiction, appuyés par trois prêtres coopérateurs, jouissant des pouvoirs vicariaux, d'un diacre permanent et d'une laïque en charge ecclésiale.

Notes et références

Voir aussi 
 Gérard de Toul
 Toulois
 Diocèse de Nancy-Toul
 Province ecclésiastique de Besançon

Saint-Gérard du Toulois Nord